Джироламо Фракасторо (італ. Girolamo Fracastoro; 1476—1478, Верона — 6 серпня 1553, Аффі) — італійський лікар, філософ, астроном, фізик, географ.
 3625 Фракасторо (3625 Fracastoro) — астероїд головного поясу.